Irura är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Irura ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Irura är huvudsakligen kuperad. Irura ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Uzturre,  meter över havet,  km sydost om Irura. Runt Irura är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Sebastián,  km norr om Irura. I omgivningarna runt Irura växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien